Ви́ктор Ива́нович Гри́шин:
 Гришин, Виктор Иванович (1936—2018) — советский, затем российский генерал-полковник.
 Гришин, Виктор Иванович (род. 1951) — депутат Государственной Думы РФ, ректор РЭА имени Г. В. Плеханова.